Суперкубок Бельгії з футболу 2022 — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2022 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та переможцем кубку «Гентом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022
Бельгія
Липень 2022
2022 у бельгійському спорті